Fish Hawk – CDP della Florida
Fish Hawk – film canadese del 1979